Соревнования в плавании на 400 метров комплексным плаванием (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2011 проводились в Бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 31 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались 31 июля в 9:29 по местному времени (UTC+8), а финал — в тот же день в 19:19.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

400 м, комплексное плавание, женщины